Ю́рий Ива́нович Вене́лин (1802—1839) — российский и болгарский историк и публицист, один из создателей славистики.
 Венели́н — образованное от его фамилии болгарское имя.
 Венели́н — село в Болгарии.